AB5 peut se référer peut faire référence à :
 (19375) 1998 AB5, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (31409) 1999 AB5, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Panneaux AB5, panneau de signalisation avancée de stop en France.